Pilgrim’s Rest steht für:

 Pilgrim’s Rest (Südafrika), einen Ort in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga

Außerdem bezeichnet es mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete Objekte:

 Pilgrim’s Rest (Mississippi), ID-Nr. 80002220
 Pilgrim’s Rest (Virginia), ID-Nr. 89001797